

Оріховка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Оріховка — село, Ясненський міський округ, Оренбурзька область